(1778-1862), officier de la Royal Navy.
  (1880-1948), illustrateur américain.
 (1903-1980), écrivain irlandais.
 John Sheridan (né en 1964), joueur de football irlandais.
 John Sheridan, personnage de la série Babylon 5.